Домингуш Кина (; род. 18 ноября 1999 года, Бисау, Гвинея-Бисау) — португальский футболист, полузащитник клуба «Уотфорд», выступающий на правах аренды за «Эльче».

Клубная карьера 
Домингуш начинал свою карьеру в юниорской команде «Бенфики». В 2012 году он переехал в Англию, в лондонский «Челси». Через четыре сезона Домингуш перешёл на правах свободного агента в «Вест Хэм Юнайтед» и проводит предсезонную подготовку с первой командой.

28 июля 2016 года дебютировал за «Вест Хэм» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Домжале», выйдя на замену на 81-й минуте вместо Майкла Антонио.

9 августа 2018 года подписал 4-летний контракт с клубом «Уотфорд». 4 декабря дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену в игре против «Манчестер Сити».

1 февраля 2021 года до конца сезона был отдан в аренду в «Гранаду».

31 августа 201 года присоединился на правах аренды присоединился к «Фулхэму» на сезон с правом выкупа.

1 февраля 2022 года до до конца сезона был отдан в аренду в «Барнсли».

Карьера в сборной 
Домингуш в 2015 году дебютировал за юношескую сборную Португалии. В составе юношеской сборной до 17 лет он принимал участие на юношеском чемпионате Европы 2016 года. Домингуш принял участие во всех встречах турнира и забил два гола. Его сборная выиграла первенство, обыграв испанцев в серии пенальти.

Достижения

Сборная 
 Чемпион Европы (до 17 лет): 2016
 Чемпион Европы (до 19 лет): 2018

Примечания

Ссылки 
 профиль на ZeroZero
 

Футболисты Гвинеи-Бисау
Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Эльче»